Miasto w ogniu (ang. City on Fire)
 Miasto w ogniu – powieść Waltera Jona Williamsa
 Miasto w ogniu – powieść Gartha Riska Hallberga
 Miasto w ogniu – amerykański film z 1979

Zobacz też 
 Płonące miasto